Ле́сли, Ле́зли ( ,  ) — шотландская фамилия, а также женское имя. Происходит от leas celyn ().

Фамилия 
Представители шотландского клана Лесли:
 
 Лесли, Глэдис (1899—1976) — американская актриса эпохи немого кино.
 Лесли, Джим (? — ?) — шотландский футболист конца XIX — начала XX веков.
 Лесли, Джоан (1925—2015) — американская актриса.
 
 Лесли, Дэвид (1600—1682) — барон Ньюарк, шотландский полководец.
 Ефимия, графиня Росс — графиня Росс (1372—1394).
 Лесли, Киара (род. 1995) — американская баскетболистка.
 Лесли, Кит (род. 1979) — шотландский футболист.
 Лесли, Конор (род. 1991) — американская актриса кино и телевидения.
 Лесли, Лиза (род. 1972) — американская баскетболистка.
 Лесли, Макс (1902—1984) — военно-морской лётчик флота США, сыгравший решающую роль в битве за Медуэй.
 Лесли, Мария, графиня Росс — графиня Росс (1415—1437).
 Ноэль Лесли, графиня Ротес — (1878—1956) — одна из выживших пассажиров затонувшего лайнера «Титаник».
 Лесли, Роуз Элеанор (род. 1987) — британская актриса.
 Лесли, Томас Клифф (1826—1882) — североирландский экономист.
 Лесли, Уолтер (умер в 1382) — шотландский дворянин и участник крестовых походов.
 Лесли, Фредерик Уэлдон (род. 1951) — американский астронавт.
 Лесли, Фрэнк (наст. имя Генри Картер, 1821—1880) — известный английский и американский художник-гравёр, издатель.
 Лесли, Чарльз Роберт (1794—1859) — английский художник.
 Эндрю Лесли, 5-й граф Роутс

Представители русского дворянского рода Лесли:

 
 Лесли, Дмитрий Егорович (ок. 1748—1815) — генерал-майор, шеф 1-го Чугуевского казачьего регулярного полка (1797—1798).
 Лесли, Евгений Иванович (1828—1854) — военно-морской офицер, погиб при обороне Севастополя в 1854 году, старший брат П. И. Лесли.
 Лесли, Иван Васильевич — владелец усадьбы Герчиково.
 
 Лесли, Платон Владимирович (1905—1972) — театральный режиссёр, педагог.
 Лесли, Сергей Иванович (ок. 1758—1826) — смоленский губернский предводитель дворянства.
 Лесли, Юрий Фёдорович (ум. 1737) — генерал-майор (1735), внук А. У. Лесли.

Топоним 
 Лесли — тауншип в штате Миннесота
 Лесли — административно-территориальный округ в штате Кентукки, США.

Другое 
 Лесли — знаковый для психоделии 1960-х звуковой эффект, широко использовавшийся в популярной музыке
 Лесли (род. 1985) — французская певица.

См. также 
 Замок Лесли
 Уэсли

Примечания